НБА тренер године () годишња је награда коју НБА лига додељује од 1963. године. Особе признате као најбољи тренери сезоне добијају Трофеј Ред Ауербак, назван по Реду Ауербаку — тренеру који је предводио Бостон селтиксе до 9 титула првака НБА лиге у периоду од 1956. до 1966. године, од чега осам узастопних (1959—66), што је успех који још нико није поновио. До сада је 40 различитих тренера добијало ову награду, а једини којима је то пошло за руком чак три пута су Дон Нелсон, Пет Рајли и Грег Попович.

Начин избора 
Укупно 125 спортских новинара бира по три тренера (првог, другог и трећег). Сваки тренер добија бодове по принципу; први пет бодова, други три и трећи један. Тренер са највише освојених бодова добија признање.

Списак награђених и њихови тимови 

 

Легенда:

Референце 

Награде у НБА